Хавила может означать:
 Хавила — страна, упомянутая в Библии ().
 Хавила — двенадцатый сын Иоктана (сына Евера) ().
 Хавила — второй сын Хуша (сына Хама) ().